San Felipe Teotlalcingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Teotlaltzingo, ort, Puebla, San Felipe Teotlalcingo, 
 San Felipe Teotlalcingo (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar